Zeitgeist (з  «дух часу») може значити:
 Дух часу () — всесвітній соціальний рух.
 Дух часу: Фільм () — перший фільм серії «Zeitgeist».
 Дух часу: Додаток () — другий фільм серії «Zeitgeist».
 Дух часу: Наступний крок () — третій фільм серії «Zeitgeist».

Музика 

 Zeitgeist — музичний альбом The Smashing Pumpkins.
 Zeitgeist — музичний альбом The Levellers.